Chagba ist:

 der russisch-abchasische Fußballspieler Roman Otschanowitsch Chagba;
 die Gemeinde Chagba (查巴乡) im Kreis Rinbung des Regierungsbezirks Xigazê im Autonomen Gebiet Tibet der VR China, siehe Chagba (Rinbung).